Club Natació Montjuïc, club esportiu de Barcelona fundat el 1944 
 Toponímia: 
 Montjuïc (Barcelona), muntanya del terme de Barcelona (Barcelonès)
 Montjuïc (Girona), muntanya del terme de Girona (Gironès)
 Montjuïc (Pinós), cim del municipi de Pinós (Solsonès)
 Montjuïc (Avinyonet del Penedès), llogaret del terme d'Avinyonet del Penedès
 Montjuïc (Font-rubí), llogaret del terme de Font-rubí (Penedès)
 Sants-Montjuïc, districte del municipi de Barcelona.
 Castell de Montjuïc (Girona)
 Castell de Montjuïc, antiga fortalesa militar i museu militar al cim de Montjuïc (Barcelona)
 Cementiri de Montjuïc, necròpolis a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona 
 Estadi de Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc de Barcelona 
 Circuit de Montjuïc, circuit urbà de curses motoritzades a la muntanya de Montjuïc de Barcelona
 Fonts de Montjuïc o font màgica de Montjuïc
 Esdeveniments:
 Batalla de Montjuïc (1641), lliurada el 26 de gener a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, set mesos després del Corpus de Sang 
 Batalla de Montjuïc (1705), episodi de la Guerra de Successió Espanyola 
 Escalada ciclista a Montjuïc, prova ciclista anual disputada des de l'any 1965
 Procés de Montjuïc